Dominion:
 Dominion: Tank Police — аниме и манга-сериал.
 Dominion — британская дэт/дум-метал группа, основанная в 1990 году.
 Dominion III — австрийская индастриал-метал группа, основанная в 1998 году.
 Dominion VIII — девятый студийный альбом группы Grave, изданный в 2008 году лейблом Century Media.
 Dominion Resources — американская электроэнергетическая компания, основанная в 1983 году.
 Dominion Voting Systems — компания, продающая программное обеспечение и аппараты для голосования.
 Dominion: Storm Over Gift 3 — компьютерная игра в жанре RTS вышедшая в 1998 году.

См. также 
 Доминион (значения)